Osoby o tym nazwisku:
 Benedicto Dantas – brazylijski piłkarz
 Eduardo Dantas – brazylijski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Perivaldo Lúcio Dantas – brazylijski piłkarz
 Rubem Dantas – brazylijski perkusista